Saint-Lucien kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Lucien, Eure-et-Loir, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Saint-Lucien (kommun), Québec, Mauricie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar